The Redeeming Sin – film del 1925 diretto da J. Stuart Blackton
The Redeeming Sin – film del 1929 diretto da Howard Bretherton